Muromachi steht für

 einen Stadtteil von Kyōto
 die Muromachi-Zeit in der japanischen Geschichte, nach dem Regierungssitz der Ashikaga-Shogune